Sirenian Shores — первый мини-альбом норвежского готик-метал-проекта Sirenia, вышедший в 2004 году. Альбом содержит две новые песни: «Sirenian Shores» и «Obire Mortem», а также кавер-версию песни Леонарда Коэна «First We Take Manhattan».

Список композиций

Участники записи 
 Мортен Веланд () — гитара, бас-гитара, гроулинг
 Генриетта Бордвик () — женский вокал
 Кристиан Гундерсен () — гитара, вокал
 Джонатан Перес () — барабаны

Ссылки 
 Тексты песен на Darklyrics 
 
 

Альбомы Sirenia